

Geografia 
 Piacenza, comune italiano in provincia di Piacenza.
 Piacenza d'Adige, comune italiano in provincia di Padova.

Persone 
 Mauro Piacenza
 Luigi Piacenza
 Savino di Piacenza

Altro 
 Piacenza Calcio 1919, squadra di calcio

Pagine correlate 
 Ducato di Piacenza
 Fegato di Piacenza